Hillgrove ist der Name mehrerer Orte

in Australien:
 Hillgrove (New South Wales), im  Armidale Dumaresq Council in Australien

in Kanada:
 Hillgrove (Nova Scotia)

in Neuseeland:
 Hillgrove (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Hillgrove (Kalifornien)
 Hillgrove (Kentucky)
 Hillgrove (Washington)